HEP est un sigle qui peut désigner :
 haute école pédagogique, en Suisse, une école qui a comme but la formation des enseignants du préscolaire au secondaire ;
 HEP Vaud, une haute école pédagogique du canton de Vaud ;
 Halkın Emek Partisi (en français, Parti du travail du peuple), un parti politique turc pro-kurde, fondé en 1990 et interdit en 1993.